Teresa María de Sajonia (Múnich, 27 de febrero de 1761 - Dresde, 26 de noviembre de 1820)  fue una princesa de la casa de Wettin por nacimiento hasta su muerte.

Biografía 
Teresa nació siendo la octava (pero sexta superviviente, además de la segunda mujer) de los nueve vástagos del elector Federico Cristián de Sajonia y de su cónyuge, la princesa María Antonia Walpurgis de Baviera. Tuvo siete hermanos mayores, entre ellos los reyes Federico Augusto I y Antonio I, además de Maria Amalia, Duquesa de Zweibrücken-Birkenfeld y Maximiliano, que sería príncipe heredero, además de un hermano mayor y menor que nacieron muertos. Nació durante una visita de su madre a la corte de su hermano Maximiliano III en Múnich.

Su padre falleció cuando ella tenía apenas 2 años, por lo que su educación, la asumió su madre y diversos tutores. Ella fue la compañía de su madre hasta la muerte de ella en 1780.

Teresa siempre permaneció soltera, viviendo en la corte de su hermano Federico Augusto, viendo como el electorado de Sajonia, se convertía en un reino en 1806, ella vivía junto a sus tías solteras María Isabel y María Cunigunda, falleció a los 59 años.

Sus restos mortales descansan en la Cripta Wettin de la Iglesia Católica de la Corte en Dresde, junto con otros miembros de su familia.

Ancestros

Referencias 

Casa de Sajonia